Barugbug (Jatisari)
 Barugbug (Padarincang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing